Выборы главы Республики Калмыкия состоялись в Калмыкии 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Глава избирался сроком на 5 лет. Победу в первом туре одержал временно исполняющий обязанности главы республики Бату Хасиков.

Предшествующие события 
Предыдущие выборы главы Республики Калмыкия прошли в 2014 году. На них с результатом 82,89 % голосов победил Алексей Орлов.

20 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Бату Хасикова

Ключевые даты 
 6 июня Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия назначил выборы на 8 сентября 2019 года (единый день голосования).
 8 июня
 постановление о назначении выборов было опубликовано.
 опубликован расчёт числа подписей депутатов, необходимых для регистрации кандидата.
 с 8 по 28 июня — период выдвижения кандидатов.
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 с 14 по 24 июля — представление документов для регистрации кандидатов, к заявлениям должны прилагаться листы с подписями муниципальных депутатов.
 в течение 10 дней после принятия документов для регистрации — принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.
 с 10 августа по 6 сентября — проведение агитации в СМИ.
 7 сентября — день тишины.
 8 сентября — день голосования.

Выдвижение и регистрация кандидатов 
В Республике Калмыкия кандидаты могут выдвигаться только политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах.

Каждый кандидат при регистрации должен представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания кандидата, станет представителем правительства региона в Совете Федерации.

Муниципальный фильтр 
В Республике Калмыкия кандидаты должны собрать подписи 9 % депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов представительных органов районов и городских округов и (или) избранных на выборах глав районов и городских округов в количестве 9 % от их общего числа. Кроме того, кандидат должен получить подписи не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов. По расчёту избиркома, каждый кандидат должен собрать от 103 до 108 подписей депутатов всех уровней и глав муниципальных образований, из которых от 20 до 22 — депутатов представительных органов и (или) глав не менее чем 11 районов и городских округов республики.

Кандидаты

Результаты 
11 сентября Избирательная комиссия Республики Калмыкия подвела окончательные результаты выборов. Главой республики избран Бату Хасиков. 21 сентября Хасиков вступил в должность главы республики.

Последующие события 

Одновременно с выборамы главы республики проходили выборы в городское собрание столицы республики Элисты. 26 сентября новоизбранные депутаты по предложению Хасикова избрали мэром города Дмитрия Трапезникова, бывшего главу самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. Согласно источникам РБК и Би-би-си за назначением стоял помощник президента РФ Владислав Сурков. Назначение вызвало начавшиеся 29 октября массовые протесты в Элисте, крупнейшие за последние 15 лет.

9 сентября Хасиков заявил, что намерен назначить Сангаджи Тарбаева членом Совета Федерации от исполнительной власти Калмыкии, о чём СМИ сообщали ещё в июле. Однако 21 октября Хасиков назначил на эту должность предыдущего главу региона Алексея Орлова. 23 октября Тарбаева Хасиков назначил постоянным представителем главы Калмыкии при президенте РФ.

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Республики Калмыкия.
 Выборы Главы Республики Калмыкия 8 сентября 2019 года. Избирательная комиссия Республики Калмыкия.
 Выборы Главы Республики Калмыкия. ГАС «Выборы».

Выборы глав субъектов Российской Федерации
Выборы в Калмыкии
Калмыкия
XXI век в Калмыкии